Ву́лиця Ю́ліуса Фу́чика — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Фучика — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Юліуса Фучика — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Юліуса Фучика — вулиця в місті Ізмаїл Одеської області.
 Вулиця Юліуса Фучика — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Фучика — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Фучика — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Фучика — вулиця в місті Чернівці.

 Вулиця Фучика — колишня назва вулиці Івана Акінфієва в місті Дніпро.
 Вулиця Фучика — колишня назва вулиці Володимира Косинського у місті Суми.

Вулиці, названі на честь людей